«Римский-Корсаков» — биографический фильм о композиторе Римском-Корсакове. Принадлежит к галерее костюмно-исторических биографических картин послевоенного кинематографа СССР: «Адмирал Нахимов», «Александр Попов», «Жуковский», «Мусоргский», «Академик Иван Павлов» и ряда других. Фильм принимал участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Сюжет 
Фильм рассказывает о двух последних десятилетиях жизни русского композитора. Раскрывая своё видение творческой и педагогической концепции Римского-Корсакова, авторы картины посвящают отдельные её эпизоды лекциям в созданной им школе композиторов, жёстким дискуссиям об «антинародности» музыки Раменского (прототип — Игорь Стравинский)), борьбе с самодурством чиновников управления Императорских театров и двуликостью мецената Саввы Мамонтова. Картина завершается несколькими фрагментами событий Революции 1905—1907 годов в России.

Развитие биографического сюжета чередуется с яркими костюмированными сценами из опер Римского-Корсакова «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок».

Отзывы 
По отзыву журнала «Огонёк» (1953), фильм имел большой успех у зрителей и широкий отклик в печати. Однако, по оценке Министерства кинематографии СССР, лента содержала ряд художественных и идеологических недостатков, среди которых первым было «непомерное преувеличение роли Мамонтова, показанного „благодетелем“ передового русского искусства». Позднее критики стали оценивать историко-биографический киноцикл конца 1940 — начала 1950-х годов скорее негативно из-за его высокой политизированности:

В 1953 г. «Римский-Корсаков» наконец появился в кинотеатрах. Его соседями были «Джамбул» и «Белинский», незадолго перед ними — вторая картина о Глинке. Кто помнит эти фильмы, тот знает, что биографический жанр переживал жестокий кризис. Это было прямым следствием культа личности.

В ролях 
 Григорий Белов — Николай Андреевич Римский-Корсаков
 Лидия Сухаревская — Надежда Николаевна Римская-Корсакова, его жена
 Николай Черкасов — Владимир Васильевич Стасов
 Александр Борисов — Савва Мамонтов
 Виктор Хохряков — Александр Глазунов
 Анатолий Кузнецов — Анатолий Лядов
 Александр Огнивцев — Фёдор Шаляпин
 Борис Коковкин — Валентин Серов
 Сергей Курилов — Михаил Врубель
 Лилия Гриценко — Надежда Забела-Врубель, его жена
 Лидия Драновская — Алмазова (прототип — Алевтина Михайловна Пасхалова)
 Анатолий Вербицкий — Михайлов, ученик Римского-Корсакова
 Татьяна Ленникова — Мария Лебедева, ученица Римского-Корсакова
 Агасий Бабаян — Дарьян
 Бруно Фрейндлих — Раменский (прототип — Игорь Стравинский)
 Владимир Балашов — Сергей Дягилев
 Фёдор Никитин — Великий князь Владимир Александрович
 Татьяна Пилецкая — дочь Римского-Корсакова (нет в титрах)

Литература

Примечания 

Фильмы СССР 1953 года
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы о XIX веке
Исторические фильмы о XX веке
Фильмы о музыкантах
Фильмы-биографии о композиторах
Фильмы Григория Рошаля
Фильмы:Персонаж:Фёдор Шаляпин
Фильмы студии «Ленфильм»